Adam Winnicki (1900–1968), piłkarz, oficer Policja Państwowej
 Adam Winnicki (1908–1969), oficer Wojska Polskiego, leśnik